Boxford ist der Name folgender Orte:

 Boxford (Berkshire), ein Ort in Berkshire, England
 Boxford (Massachusetts), ein Ort in Massachusetts, USA
 Boxford (Suffolk), ein Ort in Suffolk, England